

Населені пункти та їхні частини
 Урбанкі — село в гміні Беляни Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Урбанкі — село в гміні Велічкі Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Урбанкі — частина села Жикі в гміні Андрихув Вадовицького повіту Малопольського воєводства

Примітки